Greg Murphy est le nom de :
  (1959-), musicien américain ;
 Greg Murphy (1963), homme politique américain ;
  (1972), pilote automobile néo-zélandais.